Osoby o tym nazwisku:
 Dmitrij Łazowski – białoruski technik, naukowiec
 Eugeniusz Łazowski – polski lekarz
 Teodozjusz Łazowski – prawosławny duchowny
 Tomasz Łazowski – polski lekarz anestezjolog 
 Władysław Łazowski – polski wosjkowy